Nyberg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Nyberg 12 358
 Nybergh 10

Tillsammans blir detta 12 368 personer, vilket ger namnet plats nummer 60 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Nyberg

A
 Agnes Nyberg (född 2000), fotbollsspelare
 Albert Nyberg  (1877–1952), finländsk arkitekt
 Alf Nyberg (1911–1993), meteorolog och ämbetsman
 Anders Nyberg, flera personer
 Anders Nyberg (musiker) (född 1955), musiker, kompositör, arrangör och körledare
 Anders Nyberg (illustratör) (född 1962)
 Anita Nyberg (född 1940), professor, könsforskare
 Annakarin Nyberg (född 1975), internettforskare, författare och föreläsare
 Arne Nyberg (1910–1994), skådespelare
 Arne Nyberg (fotbollsspelare) (1913–1970)
 Axel Emil Nyberg (1851–1894), finländsk porträttmålare

B
 Bernt Nyberg (1927–1978), arkitekt
 Bertel Nyberg (1882–1968), finländsk etnolog och barnskyddsman
 Birger Nyberg (född 1944), friidrottare
 Birgit Ståhl-Nyberg (1928–1982), konstnär
 Börje Nyberg (1920–2005), skådespelare, regissör, manusförfattare

C
 Carl Nyberg (1879–1943), finländsk läkare
 Carl Richard Nyberg (1858–1939), uppfinnare, flygpionjär
 Claes Nyberg (född 1971), friidrottare

D
 Dagmar Nyberg (1884–1915), skådespelare

E
 Ebba Nyberg (född 1982), simmare
 Ehrnfried Nyberg (1869–1942), boktryckare och typograf
 Emil Nyberg (1867–1939), genealog
 Erik Nyberg (född 1974), programledare i radio och TV
 Evert Nyberg (1925–2000), friidrottare

F
 Frans Nyberg (1882–1962), finländsk arkitekt och konstnär
 Fredrik Nyberg (född 1969), utförsåkare
 Fredrik Nyberg (författare) (född 1968)

G
 Gertrud Grenander Nyberg
 Gun-Britt Nyberg (aktiv 1970), orienterare
 Göran Nyberg (född 1953), politiker

H
 H.S. Nyberg (1889–1974), språkforskare
 Helmer V Nyberg (1907–1980), folkskollärare, poet, barnpjäsförfattare
 Hendrik Nyberg (1927–2019), konstnär
 Henning Nyberg, flera personer
 Henning Nyberg (konstnär)
 Henning Nyberg (xylograf)
 Herman Nyberg (1880–1968), seglare
 Hjördis Nyberg
 Håkan Nyberg (född 1952), musiker 
 Håkan Nyberg (företagsledare) (född 1959)

I
 Ingeborg Nyberg (född 1940), sångerska och skådespelare
 Ivar Nyberg (1855–1925), målare

J
 Johan Nyberg (1801–1875), sjökapten, skeppsredare, sågverksägare
 Johan Nyberg (nykterist) (1887–1959), skräddare och nykterhetsman
 John Nyberg
 Julia Nyberg (1785–1854), författare
 Jöran Nyberg (1937–2012), konstnär och gymnasielärare

K
 Karen L. Nyberg (född 1969), amerikansk astronaut
 Katarina Nyberg (född 1965), curlare
 Katja Nyberg, flera personer
Katja Nyberg (f. 1979), finsk-norsk handbollsspelare
Katja Nyberg, svensk riksdagsledamot (Sverigedemokraterna)

L
 Lars Nyberg, flera personer
 Lars Nyberg (fackföreningsman)
 Lars Nyberg (nationalekonom) (född 1945), f.d. riksbankchef
 Lars Nyberg (företagsledare) (född 1951)
 Lars Nyberg (neurobiolog) (född 1966)
 Lars Nyberg (radioman)
 Lars Thorstensson Nyberg (1720–1792), psalmförfattare
 Lena Nyberg (född 1959), jurist och politiker
 Lennart Nyberg (1920–1996), barn- och ungdomsskådespelare
 Lina Nyberg (född 1970), jazzsångerska och kompositör
 Linda Nyberg (född 1969), kommunikatör och TV-journalist
 Loke Nyberg (född 1977), trubadur

M
 Maria Nyberg Ståhl (född 1946), försvarsforskare och ämbetsman
 Mary Ann Nyberg (1923–1972), amerikansk kläddesigner
 Mikael Nyberg (född 1953), frilansjournalist och författare
 Mikael Nyberg (folkhögskolerektor) (1871–1940), finländsk folkhögskolerektor, kyrkomusiker och psalmdiktare

N
 Nisse Nyberg (1917–1991), musiker

O
 Ola Nyberg (1933–2017), illustratör
 Olaus Nyberg (1910–1989), journalist och politiker
 Olle Nyberg (född 1959), musiker och producent

P
 Paul Nyberg

R
 Ragnar Nyberg
 Renée Nyberg (född 1966), programledare och journalist
 Robert Nyberg (född 1956), tecknare

S
 Sven-Olov Nyberg (1935–2008), landskapsarkitekt

T
 Thomas Nyberg (född 1960), musiker
 Thomas Nyberg (friidrottare) (född 1962)
 Tobias Nyberg
 Tore Nyberg (konstnär)

U
 Ulf Nyberg (född 1977), skådespelare och musiker
 Uno Nyberg (1866–1946), godsägare, initiativtagare till bondetåget 1914

V
 Vitalis Nyberg

W
 Wolmar Nyberg

Källor 

Svenska efternamn